Qt puede significar:
 Qt o biblioteca Qt es una herramienta de programadores para desarrollar interfaces gráficas de usuario. Es un sistema integral de desarrollo para aplicaciones multi-plataforma.
 Qt o intervalo QT en medicina es un espacio en un electrocardiograma.
 Qt es algunas veces la abreviatura de QuickTime un software reproductor multimedia de Apple.
 .qt es una extensión de archivo para un formato de archivo multimedia de QuickTime desarrollado por Apple. El formato de archivo de QuickTime (.qt) funciona como un archivo contenedor de multimedia que alberga una o más pistas, cada una almacena un tipo diferente de datos: audio, vídeo, efectos o texto (subtítulos, por ejemplo). Cada pista contiene un flujo de datos codificados digitalmente (con un códec específico).
 qt es una abreviatura de un cuarto de galón (en inglés quart), una medida de volumen de líquidos.
 QT son las iniciales con las que se conoce al director de cine Quentin Tarantino.